Santacaterina ist der Familienname von:

 Jackie Santacaterina (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin
 Josh Santacaterina (* 1980), australischer Freiwasserschwimmer

Siehe auch:
 Santa Caterina
 Santa Catarina